Ассимиля́ция (; от  — уподоблять):

 Ассимиляция — совокупность процессов синтеза в живом организме.
 Ассимиляция — уподобление артикуляции одного звука артикуляции другого.
 Ассимиляция — процесс, в результате которого один этнос лишается своих отличительных черт и заменяется чертами другого общества; смешение племён.
 Ассимиляция евреев — социально-культурный процесс потери евреями идентификации себя как части еврейской общности.
 Языковая ассимиляция — потеря языковым сообществом своего родного языка и переход на другой, как правило, более употребляемый язык.
 Ассимиляция — разбавление вредных концентраций паров и газов.
 Ассимиляция — процесс интеграции внешних объектов (людей, предметов, идей, ценностей) и бессознательных содержаний в сознание.
 Ассимиляция в теории когнитивного развития Пиаже — применение существующих схем знания к новым объектам и ситуациям.

См. также 
 Диссимиляция (значения)